

Cinema 
 Days like This – film del 1994 diretto da John Bowab

Musica 
 Days like This – album di Van Morrison del 1995
 Days like This – album dei Krezip del 2002
 Days like This – album di Linda Valori del 2013